Die Abkürzung TFM steht für:

 tausend Festmeter, ein Raummaß für Holz und andere (Biogas-)Substrate in der Landwirtschaft
 Theater-, Film- und Medienwissenschaft, ein Studiengang 
 Thüringer Finanzministerium
 Transversalflussmaschine
 Verlag Teo Ferrer de Mesquita, siehe TFM (Verlag)
 Thermally Fused Melamine, die bisherige Bezeichnung für verstärkte (Dekor)Papiere bzw. Tafeln im Möbelbau, die üblicherweise mit Melamin getränkt sind. Aktuell wird meist die Abkürzung TFL (Thermally Fused Laminate) verwendet. 

TFM